Noordermeer (Friesland), buurtschap in de Nederlandse gemeente Tietjerksteradeel
 Noordermeer (Noord-Holland), buurtschap in de Nederlandse gemeente Koggenland
 Een oude naam voor het voormalige Hoeksmeer bij Loppersum